Bunjes ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bunjes (1976), deutsche Hammerwerferin
 Hermann Bunjes (1911–1945), deutscher Kunsthistoriker